Schwarzwasser steht für:

 Schwarzwasserfluss, sediment- und sauerstoffarmer tropischer Fließgewässertyp
 Schwarzwasser (Abwasser), Schmutzwasser

Gewässer:
 Schwarzwasser (Acher), rechter Zufluss der hier Feldbach genannten Acher in Lichtenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schwarzwasser (Aller), Nebenfluss der Aller im Südosten der Lüneburger Heide
 Schwarzwasserbach (Breitach), Nebenfluss der Breitach im Schwarzwassertal (Vorarlberg) im Kleinwalsertal, Vorarlberg
 Schwarze Pockau, Nebenfluss der Flöha im Erzgebirge
 Warthaer Schwarzwasser, Nebenarm des Hoyerswerdaer Schwarzwassers zwischen Königswartha und dem Knappensee
 Schwarzwassergraben, Kanal zur Umleitung des Hoyerswerdaer Schwarzwassers bei Groß Särchen
 Schwarzwasser (Fuhse), Nebenfluss der Fuhse im Landkreis Peine, siehe Schwarzwasserniederung
 Schwarzwasser (Katzbach), Nebenfluss der Katzbach in Polen
 Schwarzwasser (Löbauer Wasser), rechter Nebenfluss des Löbauer Wassers
 Schwarzwasser (Preßnitz), Nebenfluss der Preßnitz im Erzgebirge
 Schwarzwasser, rechter Quellfluss der Schwarzach bei Kemnath, Gemeinde Postbauer-Heng, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hoyerswerdaer Schwarzwasser, Nebenfluss der Schwarzen Elster in der Lausitz
 Ruhlander Schwarzwasser, Nebenfluss der Schwarzen Elster bei Ruhland in der Lausitz
 Schwarzwasser (Schweidnitzer Weistritz), Nebenfluss der Schweidnitzer Weistritz in Polen
 Schwarzwasser (Sense), rechter Zufluss der Sense bei Schwarzwasserbrücke, Gemeinde Schwarzenburg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Wda, Nebenfluss der Weichsel in Polen
 Černý potok (Vidnavka), Nebenfluss der Vidnavka (Weidenauer Wasser) in Tschechien
 Schwarzwasser (Zwickauer Mulde), Nebenfluss der Zwickauer Mulde im Erzgebirge

Orte:
 Schwarzwasser (Neustadt (Dosse)), Ort im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Schwarzwassertal (Tirol), Tal in Tirol

historisch und Minderheitengebiete:
 Neirivue, Ortschaft im Kanton Freiburg, Schweiz
 Strumień, Stadt an der Weichsel im Teschener Schlesien, Polen
 Czarna Woda, Stadt in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Săcel, Ort im Kreis Sibiu (Hermannstadt), Rumänien
 Čierna Voda, Gemeinde in der Slowakei
 Čierny Balog, Gemeinde in der Slowakei
 Černá Voda, Gemeinde in Tschechisch-Schlesien, Tschechien
 Černá Voda (Orlické Záhoří), Ortschaft der Gemeinde Orlické Záhoří, Tschechien
 Černá Voda (Žacléř), Ortsteil der Gemeinde Žacléř, Tschechien

Siehe auch:
 Schwarzwasserbach (Begriffsklärung)
 FFH-Gebiet Schwarzes Wasser (Heideweiher bei Wesel)
 Blackwater (Begriffsklärung)
 Eau Noire (Fluss in Frankreich und der Schweiz)
 Čierna voda (Kleine Donau)
 Černá Voda (Begriffsklärung)